Gabia puede referirse a:

 Las Gabias, municipio de la provincia de Granada (España).
 Gabia Grande, localidad del municipio de Las Gabias, en la provincia de Granada (España).
 Gabia Chica, localidad del municipio de Las Gabias, en la provincia de Granada (España).
 Gabián, localidad del municipio de Boborás, en la provincia de Orense (España).
 Gabián, localidad del municipio de La Cañiza, en la provincia de Pontevedra (España).
 Gabián, localidad del municipio de La Lama, en la provincia de Pontevedra (España).
 O Gabián, localidad del municipio de Pontevedra, en la provincia de Pontevedra (España).